Карл Вогойн (; 8 июля 1873, Вена — 10 июня 1949, Кремс-на-Дунае) — австрийский политический деятель, представлявший Христианско-социальную партию, в 1921 и 1922—1933 годах — военный министр. Вице-канцлер в 1929—1930 годах, федеральный канцлер Австрии в сентябре-декабре 1930 года. Консервативный националист, тесно сотрудничал с хеймвером. Снят с поста министра обороны канцлером Дольфусом, после аншлюса в 1938 году помещён под стражу (освобождён по состоянию здоровья), в 1940—1943 годах содержался под надзором в Судетах, а затем в Тюрингии.

Биография 
Карл Вогойн родился в 1873 году в Хакинге (ныне в составе 13-го района Вены) в семье ювелира и либерального политика, носившего то же имя, и Иды Анны Вогойн (урожд. Личке). В 1894—1890 годах посещал гимназию в Кремсмюнстере, в 1890—1892 годах в 6-м районе Вены. По окончании учёбы поступил добровольцем на военную службу, на которой оставался до 1899 года. Его планы стать офицером не осуществились — он был признан негодным к строевой службе и переведён в запас.

После этого Вогойн служил в бухгалтерии земельного управления Нижней Австрии. В 1898 году под влиянием Карла Люгера он присоединился к Христианско-социальной партии, вскоре возглавив партийное отделение в Хитцинге, а в 1912 году был избран в городскую управу Вены. В 1915 году, в ходе мировой войны, он был снова призван на службу, вначале как офицер ландштурма (в том числе приняв в феврале-апреле 1916 года участие в боевых действиях при Изонцо), а в 1916—1918 годах в тыловых службах. Окончательно вышел в отставку в 1918 году в звании капитана.

С 1918 по 1923 год Вогойн снова был депутатом Венской городской управы (с 1920 года носившей название парламента), где до 1921 года возглавлял управление кадров. В 1920 году принял участие в первых выборах в Национальный совет Австрии и стал депутатом от Христианско-социальной партии. С апреля по октябрь 1921 года Вогойн занимал пост федерального министра по военным делам, а затем вернулся на него в конце мая 1922 года и оставался в этой должности до сентября 1930 года, в последний год совмещая её с постом вице-канцлера. В качестве военного министра на него была возложена задача создания профессиональной армии в условиях подорванной войной экономики и ограничений, накладываемых Сен-Жерменским мирным договором. За годы нахождения в должности ему не удалось до конца искоренить в рядах армии, создававшейся Юлиусом Дойчем в послевоенные годы, сильный социал-демократический дух, несмотря на все усилия по её «деполитизации», но параллельно с этим он способствовал развитию военизированных националистических отрядов — хеймвера — вне рядов вооружённых сил. Попытки Вогойна изменить политические настроения в армии привели в 1924 году к отставке наиболее значительного австрийского военачальника того времени — Теодора Кёрнера, бывшего убеждённым социал-демократом и обнаружившего, что сработаться с Вогойном он не сможет. Одним из нововведений Вогойна в вооружённых силах была форма, спроектированная по образцу формы германского рейхсвера и включавшая в том числе погоны немецкого образца.

В мае 1930 года Вогойн сменил Игнаца Зейпеля на посту председателя Христианско-социальной партии; его кандидатуру на пост председателя выдвинул сам Зейпель, уходивший в отставку по состоянию здоровья. Когда правительственный кабинет Шобера в сентябре того же года ушёл в отставку в результате неразрешённого спора о руководстве федеральной железнодорожной сети, именно Вогойну было поручено сформировать правительство меньшинства, как лидеру крупнейшей партии в парламенте. В его кабинет были впервые в истории страны включены представители хеймвера. Однако уже в ноябре 1930 года состоялись очередные парламентские выборы, на которых Христианско-социальная партия потеряла статус крупнейшей в Национальном совете. Партия Вогойна получила 66 мандатов (35,7 % поданных голосов), тогда как социал-демократы — 72 (41,1 %). Попытки Зейпеля сформировать правительство на основе объединения несоциалистических партий наткнулись на отказ со стороны экс-канцлера Шобера, возглавлявшего блок Великогерманской партии и Аграрного союза. Вогойн отклонил предложение своего вице-канцлера, лидера хеймвера Штаремберга, «принять меры», чтобы силовым путём не допустить передачи власти социалистам, и его правительство ушло в отставку 29 ноября 1930 года.

Несмотря на поражение на выборах, в новом коалиционном правительстве, сформированном Отто Эндером, Вогойн снова получил пост министра обороны, а также сохранил за собой должность председателя Христианско-социальной партии. Его влияние в партии, однако, ослабело, и её фактическим лидером стал Энгельберт Дольфус, при поддержке Вогойна включивший её в свой Отечественный фронт. После самороспуска парламента в 1933 году Дольфус принял на себя диктаторские полномочия. Этот шаг был первоначально поддержан Вогойном, который на тот момент главной опасностью для Австрии считал усиливавшийся германский национал-социализм и для противодействия ему был готов даже обеспечить сотрудничество федеральной армии с социал-демократическим Шуцбундом. В итоге он вместе с Дольфусом был формально исключён из партии. Экс-председатель, однако, остался верен своей прежней партии и пытался противодействовать шагам, которые Дольфус принимал против её руководства. Конфликт достиг своего пика осенью 1933 года, когда Дольфус отправил своего военного министра в отставку, сам заняв этот пост. В компенсацию 21 сентября 1933 года Вогойн был официально произведён в генералы инфантерии, а его имя было присвоено 5-му Нижнеавстрийскому пехотному полку. Он был также назначен председателем административной комиссии Австрийских федеральных железных дорог. В ноябре 1934 года Вогойн был включён в состав Государственного совета и стал членом австрийского Бундестага.

В ноябре 1933 года Вогойн ненадолго вернулся на пост председателя Христианско-социальной партии, но снова подал в отставку в январе следующего года. После отставки с правительственного поста он занял руководящие должности в ряде крупных компаний, включая страховое общество Phönix (вице-президент), Хиртенбергской патронной фабрики (президент) и завода взрывчатых веществ в Блумау (член правления). Однако высокий пост в «Фениксе» сделал его позже одной из центральных фигур громкого скандала, когда в 1936 году после смерти президента фирмы вскрылись масштабные финансовые махинации и она обанкротилась. Несмотря на непричастность Вогойна к финансовой афере, он вынужден был подать в отставку со всех занимаемых постов, включая пост члена Государственного совета.

После аншлюса 1938 года Вогойн, ведший жизнь частного гражданина, был арестован нацистскими властями, его имущество конфисковано. Он был выпущен из-под стражи только в августе 1939 года в связи с ухудшением состояния здоровья. Некоторое время Вогойн пребывал в доме престарелых в Вене, но в 1940 году переведён под надзор сначала в Судеты, а затем в Тюрингию. Только в 1943 году ему было позволено вернуться в Австрию, где он и проживал до самой смерти в 1948 году. В последний год жизни Вогойн был парализован. Похоронен на Хитцингском кладбище в Вене по католическому обряду. Его жена Паулина Алоизия (в первом браке Штёльцле) пережила мужа почти на 20 лет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткая биография на сайте Федерального собрания Австрии
 
 

Министры обороны Австрии
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)